Vezo peut désigner :
 les Vezo, une population de Madagascar
 le vezo, un dialecte du malgache
 Trachylepis vezo, une espèce de sauriens de la famille des Scincidae
 Rúben Vezo (né en 1994), joueur de football portugais